

Patronyme

Toponyme 

 L'Isle-Adam : commune française, située dans le département du Val-d'Oise

Patronyme français